Fort Warren bezeichnet folgende militärische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten:

 Fort Warren (Massachusetts)
 Fort Warren (Texas)
 Fort Warren (Vermont)

Siehe auch:
 Francis E. Warren Air Force Base